Die 180. Division sind folgende militärische Einheiten auf Ebene der Division:

Infanterie-Divisionen 
  180. Infanterie-Division (Wehrmacht), aufgestellt 1939 in Bremen als Stab („Division Nr. 180“), ab September 1944 als „Einsatz-Division Nr. 180“, im Einsatz seit Oktober 1944 als 180. Infanterie-Division am Niederrhein und im Ruhrkessel, nicht eingesetzte Teile seit Januar 1945 als „Division Nr. 480“ bezeichnet.
  180. Schützendivision (Sowjetunion), 1941 beim XXII. Schützenkorps der 27. Armee 
  180. Division (Volksrepublik China), gehörte zur 60. Armee, im Koreakrieg 1951 völlig vernichtet

Liste militärischer Divisionen nach Nummern